Misterton kan syfta på:

Storbritannien 

 Misterton, Nottinghamshire, ort i England, 
 Misterton, Somerset, ort i England, 
 Misterton, Leicestershire, ort, England, Leicestershire, Harborough, Misterton with Walcote
 Misterton with Walcote, parish, England, Leicestershire, Harborough